Char Minar bezeichnet:

Charminar 
Chor Minor